Schlierholz steht für:

 Schlierholz (Riedering), ein Ortsteil der Gemeinde Riedering, Landkreis Rosenheim, Bayern

Schlierholz ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Schlierholz (1817–1907), deutscher Architekt